El origen del hombre o antropogénesis, referido al origen de la especie humana actual. En la antigüedad y durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la visión mítica y religiosa, la antropogonía, fue la más aceptada —a pesar de no contar con pruebas físicas—, y concibe, en general, el origen como un acto de voluntad de uno o varios dioses. Gracias al desarrollo de la ciencia se produjo un cambio de visión y el punto de vista mayoritario en la actualidad es el de la visión científica que sitúa a la especie como una más en la evolución biológica de los organismos de la Tierra, aunque los detalles de este origen y evolución son sujeto de estudio e investigación constante de las múltiples disciplinas científicas partícipes.

Origen del hombre desde el punto de vista científico 

El origen del hombre, desde el punto de vista científico, interesa a diversas disciplinas: biología, biología evolutiva, genética, antropología física, paleontología, estratigrafía, geocronología, arqueología, antropología, Historia y lingüística.

Lamarckismo o herencia de los caracteres adquiridos 

Aunque la ciencia la ha superado, la teoría del naturalista francés Jean-Baptiste Lamarck conocida como lamarckismo, fue la primera teoría de la evolución biológica. Fue expuesta en su libro Philosophie zoologique (1809) y se la llama también teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. 

Quedará refutada cuando a principios del siglo XX la formulación de la barrera Weismann mostró la imposibilidad de transferencia de información entre la línea somática y la germinal: los caracteres desarrollados por el individuo durante su vida no se transmiten vía genética.

Teoría de la evolución por selección natural de Darwin 

La visión científica del origen del hombre tiene su mayor hito en la obra del naturalista inglés Charles Darwin que sitúa a la especie humana actual (Homo sapiens sapiens) dentro de la evolución biológica de la selección natural y la selección sexual.

El origen del hombre  

El origen del hombre de 1871 (en inglés The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex) es el segundo libro sobre la teoría de la evolución de Darwin. Después de su libro de 1859, El origen de las especies Escribió El origen del hombre, donde aplica la teoría de la evolución de la selección natural a la evolución humana hace especial hincapié en la importancia de la selección sexual. Aborda otros aspectos sobre psicología evolutiva, ética evolutiva, diferencias entre las distintas razas de seres humanos así como el papel dominante de la mujer en la elección de compañeros de apareamiento. Al final del libro indica cual es la principal conclusión en relación al origen del hombre:

Síntesis evolutiva moderna 

La síntesis evolutiva moderna, teoría sintética o neodarwinismo pretende la integración de la teoría de la evolución de las especies por selección natural de Charles Darwin, la teoría genética de Gregor Mendel como base de la herencia biológica, la mutación genética aleatoria como fuente de variación y la genética de poblaciones matemática. Las figuras importantes en el desarrollo de la síntesis moderna incluyen a Thomas Hunt Morgan, R. A. Fisher, Theodosius Dobzhansky, J. B. S. Haldane, Sewall Wright, William Donald Hamilton, Cyril Darlington, Julian Huxley, Ernst Mayr, George Gaylord Simpson y G. Ledyard Stebbins.

Origen del hombre desde el mito y la religión 

Las distintas culturas y civilizaciones han ofrecido diversos relatos de carácter mítico y religioso sobre la creación y el origen del hombre. Se denomina antropogonía al relato de carácter mítico y religioso sobre su origen, su creación o surgimiento y por extensión de la humanidad y su cultura.

Véase también 

 Evolución humana
 Origen de los humanos modernos
 Fósiles de la evolución humana
 Biología evolutiva
 Selección natural
 Darwinismo
 Neodarwinismo
 Evolución biológica
 Antropología

 El origen de las especies
 El origen del hombre 
 Antepasado común
 Origen de la vida
 Historia de la vida
 Antropología evolucionista
 Paleoantropología
 Antropología de la religión

 Simbiogénesis
 Lamarckismo
 Génesis
 Creacionismo
 Evolución teísta
 Diseño inteligente
 Dios de los huecos
 Mitos de la creación

Notas y referencias 

Sapiens
Antropología
Desarrollo humano
Fósiles del Pleistoceno
Evolución humana